Республиканская Футбольная Группа «А» 1994/1995 () — 71-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1994/1995 на rsssf.com

1994/1995
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1994 году
Спорт в Болгарии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995